FK Liepājas Metalurgs, een voetbalclub uit het Letse Liepāja
 Metaloerh Donetsk, een voetbalclub uit het Oekraïense Donetsk
 Metaloerh Zaporizja, een voetbalclub uit het Oekraïense Zaporizja